Dioscoride ou Dioscouride ou Dioscouridès ( est un nom masculin grec porté par :
Dioscouridès, l'un des trois neveux et généraux d'Antigone le Borgne pendant les guerres des diadoques au 
 Dioscoride, poète de la fin du  dont certains poèmes, recueillis dans la Couronne de Méléagre, sont conservés dans l’Anthologie grecque.
Dioscoride, général de Ptolémée VI au  ;
Dioscoride de Samos, mosaïste grec actif au  ;
Pedanius Dioscoride, médecin, pharmacologue et botaniste grec (vers 40 - vers 90), auteur d'un traité Sur la flore médicinale. Cette œuvre nous est connue par deux manuscrits :
le Dioscoride de Vienne du  ;
le Dioscoride de Naples du .